druzy (biologia) – zespoły drobnych kryształów szczawianu wapnia w komórce
 druza (mineralogia) – makroskopowa pusta przestrzeń w skale